Макмі́ллан або Мак-Міллан () — прізвище шотландського походження.
 Клан Макміллан (, , клан Мак Гілле Ваолайн) — один з гірських шотландських кланів Гайленда.

Носії прізвища 
 Білл Макміллан (; 1943) — канадський хокеїст.
 Брендон Мак-Міллан (; 1990) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Гарольд Макміллан (; 1894—1986) — британський політик-консерватор, 65-й прем'єр-міністр Великої Британії (1957—1963).
 Девід Макміллан (;  1968) — заслужений професор хімії Принстонського університету, нобелівський лауреат (2021).
 Джон Макміллан (; 1935) — канадський хокеїст.
 Едвін Маттісон Макміллан (; 1907—1991) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1951).
 Кеннет Макміллан (; 1929—1992) — британський артист балету і хореограф.
 Майлз Макміллан (; 1989) — американський манекенник, художник.
 Нейт Макміллан (; 1964) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях атакувального та розігруючого захисника.
 Роберт Скотт Мак-Міллан (; ?) — американський астроном.
 Седрік Макміллан (; 1977) — американський професійний бодібілдер, переможець змагання Нью-Йорк Про 2012.

Персонажі 
 Трілліан Макміллан () — вигаданий персонаж з циклу гумористичних науково-фантастичних романів британського письменника Дугласа Адамса, відомих під загальною назвою «Автостопом Галактикою».

Інше 
 2289 МакМіллан (2289 McMillan) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.
 Macmillan Publishers — приватне міжнародне книжкове видавництво, одне з найстаріших видавництв у світі.

Шотландські прізвища